Jarvis peut désigner :

Patronyme 

 Aaron Jarvis (1986-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Adrian Jarvis (1983-), joueur anglais de rugby à XV ;
  (1832-1905), personnalité américaine de la Guerre de Sécession, mère de Anna Jarvis ;
 Anna Jarvis (1864-1948), à l'origine du jour férié de la fête des mères aux États-Unis, fille de Ann Jarvis ;
 Calum Jarvis (1992-), nageur britannique ;
 Chris Jarvis (1980-), acteur et danseur anglais ;
 Clifford Jarvis (1941-1999), batteur de jazz américain ;
 Cosmo Jarvis (1989-), chanteur et acteur britannique ;
 Dan Jarvis (1972-), militaire et homme politique britannique ; 
 DeForest Jarvis (1881-1966), médecin américain ;
 Douglas Jarvis (1955-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Erich Jarvis (1965-), professeur de neurobiologie américain ;
 Eugene Jarvis (1955-), game designer et programmeur américain ;
 Felton Jarvis (1934-1981), producteur américain dans l'industrie du disque ;
 Frank Jarvis (1878-1933), athlète américain ;
 George Jarvis (1797-1828), philhellène américain engagé dans la guerre d'indépendance grecque ;
 Graham Jarvis (1930-2003), acteur canadien ;
 Gregory Jarvis (1944-1986), astronaute américain ;
 James Jarvis (1907-1983), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jared Jarvis (1994-), athlète antiguais, spécialiste du sprint ;
 Jeff Jarvis (1954-), journaliste américain ;
  ;
 Katie Jarvis (1991-), actrice anglaise ;
 Lee Jarvis (1976-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Martin Jarvis (1941-), acteur britannique ;
 Mat Jarvis (?-), compositeur de musique électronique britannique ;
 Matt Jarvis (1986-), footballeur international anglais ;
 Oliver Jarvis (1984-), pilote automobile anglais ;
 Piret Järvis (1984-), chanteuse, guitariste, et présentatrice estonienne de télévision ;
 Rebecca Jarvis (1981-), journaliste américaine ;
 Robbie Jarvis (1986-), acteur britannique ;
 Seth Jarvis (2002-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 L'île Jarvis, île corallienne inhabitée appartenant aux États-Unis et située dans l'océan Pacifique ;
 Jarvis, une station aérienne de la ligne rouge du métro de Chicago, aux États-Unis ;
 Jarvis, ville fantôme au Texas, États-Unis.

Personnages de fiction 
 Jarvis de Hélan, le héros du cycle homonyme de Christian Léourier (1976)
 Roland Jarvis, un personnage du jeu vidéo Ingress.
 Edwin Jarvis, le nom du majordome de l'industriel Howard Stark, puis de son fils Tony Stark (alias Iron Man) dans les bandes dessinées de l'éditeur Marvel Comics ainsi que dans son univers cinématographique où il apparait dans la série Agent Carter interprété par James D'Arcy.
 J.A.R.V.I.S. est aussi le nom de l'intelligence artificielle commandant les différentes fonctions de l'armure d'Iron Man dans ses dernières adaptations cinématographiques. L'acronyme correspond à « Just A Rather Very Intelligent System » qui se traduit par « Juste un système plutôt très intelligent ».

Musique 
 Jarvis, un album du chanteur anglais Jarvis Cocker, sorti en 2006.

Divers 
 (3353) Jarvis, un astéroïde baptisé en hommage à Gregory Jarvis, mort dans l'explosion de la navette spatiale Challenger, le .
 La marche de Jarvis, un algorithme de géométrie.

Voir aussi

Références 

Patronyme anglais